Маратон у мушкој конкуренцији на 17. Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи одржан је 5. октобра.

Титулу светског првака из Лондона 2017. бранио је Џефри Кируи из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 73 такмичара из 42 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (3)
  (2)
  (4)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  Неутрални атлетичари (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих атлетичара 2019. године у маратону, пре почетка светског првенства (27. септембра 2019) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 5. октобра 2019. године у 23:59 по локалном времену.,

Пролазна времена 
Времена су после сваких 5 километара..

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати маратона за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном